Ариспе има више значења:

 Општина Ариспе (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Ариспе (Ариспе, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику